Атаманенко Борис Анатолійович (1956) — професор Національного університету «Львівська політехніка», академік Академії технологічних та інженерних наук України
 Атаманенко Віктор (кінооператор) — радянський та український кінооператор-постановник.
 Атаманенко Сергій Сергійович (1979) — український спортсмен-паралімпієць (стрільба з лука). Заслужений майстер спорту України (2006).

Див. також 
 Отаманенко Сергій (? — 1921 ?) — військовий діяч часів УНР, повстанський отаман.

Примітки 

Українські прізвища